Prowincja Pinar del Río
 Pinar del Río – miasto na Kubie